Il singolare del torneo di tennis West of England Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Karol Beck che ha battuto in finale Alexander Peya 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Arvind Parmar (primo turno)
 Jean-François Bachelot (semifinali)
 Grégory Carraz (secondo turno)
 Alexander Peya (finale)

 David Prinosil (semifinali)
 Tuomas Ketola (quarti di finale)
 Nicolas Mahut (primo turno)
 Karol Beck (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 2002